Primaire emissie, het uitgeven van aandelen of obligaties
 Emissie (uitstoot) van schadelijke stoffen, als luchtvervuiling of als broeikasgassen
 Voertuigemissie , de uitstoot van voertuigen
 Postzegelemissie, de uitgifte van postzegels
 Eerste postzegelemissie
 Gemeenschappelijke postzegelemissie
 Emissie (natuurkunde), het uitzenden van straling